Les élections régionales de 1964 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 1964) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le . 

1964
Vorarlberg
Octobre 1964